Го́ран Ма́знов (; 22 апреля 1981, Струмица) — македонский футболист, нападающий.

Биография 
Начал свою карьеру в македонском клубе «Слога Югомагнат». В 18 лет дебютировал в чемпионате страны. За два сезона, проведённых в клубе, выиграл Чемпионат Македонии и кубок страны.

Летом 2001 года подписал контракт с московским «Спартаком». В основе красно-белых закрепиться Горану не удалось и в 2002 году футболист был отдан в аренду в «Торпедо-ЗИЛ». Дебют игрока за новый клуб состоялся 13 марта 2002 года в матче против московского «Торпедо».

В 2003 году подписал контракт с футбольным клубом «Балтика». В дебютном сезоне в калининградской команде футболист провел 26 матчей и забил 7 мячей. В сезоне 2004 года «Балтика» вылетела во Второй дивизион, а Горан вернулся на родину.

В 2005 году выступал за футбольный клуб «Работнички», провёл 12 матчей и забил 6 голов, а также стал чемпионом страны и вышел в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

2005—2006 год провёл в турецком «Диярбакырспоре». Провёл 30 матчей и забил 3 мяча.

Сезон 2006/07 провёл в футбольном клубе «Локерене», проведя 23 матча и забив 2 гола.

В 2007 году подписал контракт с томским клубом. Провёл за клуб 76 матчей и забил 16 мячей. Дважды забивал Хет-трик в ворота Рубина и Химок.

В 2011 году подписал контракт с греческим клубом «Керкира». За греческий клуб провёл 23 матча и забил 3 мяча.

В 2012 году Горан вновь вернулся на родину в Македонию и подписал контракт с футбольным клубом «Металлург (Скопье)», а в 2013 году перешёл в футбольный клуб «Шкендия». В 2014 году завершил карьеру.

Личная жизнь 
Женат на русской девушке Ане, с которой познакомились в городе Северск Томской области. Воспитывает дочку Лауру.

Достижения 
 Чемпион Македонии (2): 1999/2000, 2004/05
 Обладатель Кубка Македонии: 1999/00

Клубная статистика

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Игроки ФК «Слога Югомагнат»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Диярбакырспор»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Керкира»
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Футболисты Северной Македонии